Halupczok ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Halupczok (1968–1994), polnischer Rennradfahrer
 Marc Halupczok (* 1975), deutscher Schriftsteller und Journalist